Le Saucet steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bretonvillers im Département Doubs, Frankreich
 eine Anhöhe im französischen Jura in der Gemeinde Laviron im Département Doubs, Frankreich